Ростовцев, Павел
* Ростовцев, Павел Александрович (род. 1971) — российский биатлонист.
 Ростовцев, Павел Яковлевич (1826—1882) — витебский губернатор в 1869—1880 годах, тайный советник